Продукт:
 Продукт — храна (в словосъчетанието „хранителни продукти“)
 Продукт – продукт на труда, крайният резултат от някаква дейност, включително:
 Изделие или услуга (стока, предлагана на пазара за задоволяване потребностите на купувачите).
 Програмен продукт
 Творчески продукт (произведение на изкуството и под.)